Enora Latuillière (ur. 31 lipca 1992 w Chamonix) – francuska biathlonistka i biegaczka narciarska, wicemistrzyni świata w sztafecie.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 2011 roku, startując na mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie. Zajęła tam między innymi 10. miejsce w sprincie i 13. miejsce w sztafecie. W tym samym roku zdobyła srebrne medale w biegu indywidualnym i sztafecie mieszanej w kategorii juniorek na mistrzostwach Europy w Ridnaun.

W Pucharze Świata zadebiutowała 4 grudnia 2014 roku w Östersund, zajmując 12. miejsce w biegu indywidualnym. Tym samym już w debiucie zdobyła pierwsze punkty. Nigdy nie stanęła na podium zawodów pucharowych, najwyższą lokatę wywalczyła 6 grudnia 2014 roku w Östersund, gdzie rywalizację w sprincie ukończyła na dziesiątej pozycji. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2014/2015, kiedy zajęła 27. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Podczas mistrzostw świata w Kontiolahti w 2015 roku wspólnie z Justine Braisaz, Anaïs Bescond i Marie Dorin Habert zdobyła srebrny medal w sztafecie. Na tej samej imprezie zajęła też 43. miejsce w biegu indywidualnym. Były to jej jedyne starty na zawodach tego cyklu. Nigdy nie wystąpiła na igrzyskach olimpijskich.

W Pucharze Świata w biegach narciarskich zadebiutowała 21 grudnia 2019 roku w Planicy, zajmując 28. miejsce w sprincie techniką dowolną. Jeszcze pięciokrotnie startowała w sezonie 2019/2020, jednak nie zdobyła już punktów. W klasyfikacji generalnej zajęła ostatecznie 115. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Biegi narciarskie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 
 
 

Francuskie biathlonistki
Francuscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Chamonix-Mont-Blanc
Urodzeni w 1992